Alfred Buyenne est un gymnaste artistique français.

Biographie 

Alfred Buyenne remporte avec l'équipe de France de gymnastique la médaille de bronze au concours général par équipes aux Jeux olympiques d'été de 1920 à Anvers.

Lien externe 
 

Gymnaste artistique masculin français
Gymnaste artistique masculin aux Jeux olympiques de 1920
Médaillé de bronze olympique français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)